Эрнст Вильгельм Най (; 11 июня 1902, Берлин — 8 апреля 1968, Кёльн) — немецкий художник и график, представитель абстрактного экспрессионизма.

Жизнь и творчество 
В 1921—1922 годах обучался в Берлине на книготорговца. В 1925—1928 учился живописи в классе Карла Хофера при Объединённой государственной школе по свободному и прикладному искусству в Берлине. В 1926—1927 годах принимал участие в выставках Берлинского сецессиона и мюнхенского Нового сецессиона. С 1928 году жил в Париже, а затем, получив в 1930 году Борнхольм-стипендию для совершенствования художественного мастерства, уезжает в Италию. В 1931—1932 жил и работал на Вилла Массимо в Риме.

 1937 запрет выставляться в Германии, работы Нея объявлены относящимися к разряду «дегенеративного искусства», как «образцы» несколько работ выставлены на нацистских выставках «дегенеративного искусства» в Берлине и Мюнхене
 1937—1938 живёт у Эдварда Мунка в Лофотене, Норвегия
 1939—1945 в годы Второй мировой войны призван в армию
 1943 ателье художника в Берлине уничтожено во время бомбардирования
 1945 живёт в Хофхейме(Таунус).Пишет серию «Геката-полотен».
 1946 персональные выставки в галереях Гюнтера Франке в Мюнхене и Герда Розена в Берлине
 1948 принимает участие в Биеннале в Венеции
 1951 переезд в Кёльн
 1952 пишет серию «Ритмические картины»
 1953 награждён премией Лиссоне, Италия
 1955 принимает участие в Биеннале в Сан-Паулу; премия Лихтварк города Гамбург
 1956 принят действительным членом Академии искусств Берлина; Большая премия искусств земли Северный Рейн- Вестфалия
 1960 премия Гуггенхайма (немецкая секция)
 1964 Художественная премия города Берлина

Избранные полотна 
 «Жёлтые сидящие» 1948 частное собрание
 «Оранжевый и шиферно-серый» 1953 Мюнстер Вестфальский земельный музей искусства и истории культуры
 «Путь Солнца» 1956 частное собрание
 «Ро»(Rho) 1960 частное собрание
 «Жёлтый хром» 1960 Эссен музей Фолькванг
 «Горный пейзаж-Лофотен» 1938 Саарбрюккен, музей Саарланд.

Литература 
 Die Welt der Malerei, Köln 1990

Художники Германии XX века
Художники-абстракционисты Германии
Родившиеся в Берлине
Умершие в Кёльне
Похороненные на кладбище Мелатен
Лауреаты Берлинской художественной премии
Художники выставки «Дегенеративное искусство»